Název Bernartice má více obcí:
 Bernartice (okres Benešov), též Bernartice u Dolních Kralovic – obec v okrese Benešov.
 Bernartice (okres Písek), též Bernartice u Milevska – městys v okrese Písek.
 Bernartice (okres Trutnov), též Bernartice u Trutnova – obec v okrese Trutnov.
 Bernartice (okres Jeseník), též Bernartice u Javorníka – obec v okrese Jeseník.

… nebo částí obcí:
 Bernartice (Kolinec), též Bernartice u Boříkov – část obce Kolinec v okrese Klatovy.
 Bernartice (Stráž), též Bernartice u Stráže – část obce Stráž v okrese Tachov.

Slovo Bernartice se objevuje také v názvech obcí:
 Bernartice nad Odrou – obec v okrese Nový Jičín.

Externí odkazy